Goin’ Home – album Alberta Aylera
 Goin’ Home – album Arta Peppera

Zobacz też 
 Going Home